Суперкубок Франції з футболу 2016 — 40-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 серпня 2016 року між чемпіоном та володарем кубка Франції «Парі Сен-Жермен» та срібним призером чемпіонату Франції «Ліоном»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2016
Франція
Серпень 2016
2016 у французькому спорті